Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du 5 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nadia Petrova et Meghann Shaughnessy.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en avril 2004
2004 en Floride